

Patronyme 

 Giovanni Giacone (1900-1964), joueur de football international italien ;
 Marc Giacone (1954-), compositeur et organiste monégasque ;
  (1971-), ancien footballeur et entraîneur de football argentin.